Појам Сименс може да има више значења:

 Вернер фон Сименс
 Карл Вилхелм Сименс
 Георг Вилхелм фон Сименс
 Петер фон Сименс
 Сименс (компанија), немачка електрична и телекомуникациона компанија
 сименс (јединица), СИ изведена јединица за мерење специфичне електричне проводљивости
 Сименсова звезда: справа за тестирање резолуције оптичких инструмената, штампача и екрана
 Siemens SME, рачунар
 Сименс арена, дворана у Вилњусу